Seuthes I, koning van Odrysië (ca. 424-410 v.Chr.)
 Seuthes II, koning van Odrysië (ca. 405-391 v.Chr.)
 Seuthes III, koning van Odrysië (ca. 331-300 v.Chr.)
 de legendarische vader van Abaris
 een geslacht van boktorren, zie Seuthes (insect)